

Codici 
 CBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Oukda, Bechar-Leger, Algeria

Scacchi 
 .cbh – estensione dei file di database ChessBase